Ferdinand I dit le Grand (~1016-1065), roi de León de 1035 à 1065
 Ferdinand I (1345-1383), roi de Portugal et des Algarves de 1367 à 1383
 Ferdinand I dit le Juste (1380-1416), roi de Sicile et d'Aragon de 1412 à 1416
 Ferdinand I (1423-1494), roi de Naples de 1458 à 1494
Ferdinand I (1503-1564), roi de Hongrie et de Bohême de 1526 à 1564 et empereur du Saint-Empire de 1556 à 1564
 Ferdinand I (1549-1609), grand-duc de Toscane de 1587 à 1609
 Ferdinand I (1751-1802), duc de Parme de 1765 à 1802
 Ferdinand I (1751-1825), roi de Sicile (insulaire) sous le nom de Ferdinand III de Sicile de 1759 à 1816, roi de Sicile (péninsulaire) sous le nom de Ferdinand IV de Naples de 1759 à 1806 et de 1815 à 1816 et roi des Deux-Siciles sous le nom de Ferdinand I des Deux-Siciles de 1759 à 1825
 Ferdinand I (1793-1875), empereur d'Autriche de 1835 à 1848
 Ferdinand I (1861-1948), prince régnant de Bulgarie de 1887 à 1908 puis tsar de Bulgarie de 1908 à 1918
 Ferdinand I (1865-1927), roi de Roumanie de 1914 à 1927

Voir aussi 
 

Ferdinand 01